Milar ist der Familienname folgender Personen:

 Denís Milar (* 1952), uruguayischer Fußballspieler
 Moritz Milar (1933–2021), deutscher Schauspieler, Regisseur und Bühnenbildner